Вячеслав Михайлович Хруслов (; 18 сентября 1962, Харьков, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский футболист, защитник. Мастер спорта. Ныне украинский футбольный тренер.

Биография

Карьера игрока 
Футболом начал заниматься в Харькове, в спортивной школе. Первый тренер — Владимир Николаевич Виноградов. В детских командах играл на позиции нападающего. В шестом классе перешёл в харьковский спортинтернат, где проучился три года в группе тренера Юрия Несмияна. С 9 класса занимался в ДЮСШ «Металлист», в спецклассе, который вёл Виктор Аристов. Здесь сменил игровое амплуа, став играть в защите.

После окончания учёбы играл на первенство города и области в команде школы высшего спортивного мастерства, составленной из выпускников ДЮСШ. Там его приметили и в 1982 году пригласили в харьковский «Маяк», выступавший во второй лиге чемпионата СССР. В 1986 году довелось покинуть команду. Сезон 1987 года провёл в любительском клубе «Металлург» (Купянск), который занял 3-е место в украинском чемпионате среди любителей, а Вячеслава приметил тогдашний тренер житомирского «Спартака» Александр Ищенко и пригласил в свою команду. В житомирском клубе отыграл 3 года, став обладателем Кубка Украины (тогда в этом турнире не участвовали украинские клубы высшей лиги).

В конце 1990 года Хруслов получил приглашение перейти в «Автомобилист» и с 1991 года стал игроком сумского клуба, который тренировал Михаил Фоменко. В этом клубе провёл два года, был штатным пенальтистом команды, а в 1991 году стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне.

В 1993 году 30-летний защитник переходит в киевское «Динамо», куда его пригласил ставший в конце 1992 года главным тренером динамовцев Михаил Фоменко. Со второго круга второго чемпионата Украины Вячеслав Хруслов стал играть в составе тогдашнего флагмана украинского футбола, дебютировав 2 апреля 1993 года в матче «Нива» (Тернополь) — «Динамо» (Киев), а в следующем туре, 11 апреля, отметился и первым голом за киевлян в игре против запорожского «Металлурга». В одном из календарных матчей, играя против донецкого «Шахтёра», получил травму, вследствие чего вынужден был пропустить матчи Кубка Чемпионов против испанской «Барселоны». Постепенно восстановившись, начал вновь выходить в составе команды, но в конце чемпионата Украины 1993/94, в матче против «Нивы» в Тернополе, на тяжёлом, вязком поле за 15 минут до окончания поединка вновь получил травму — перелом щиколотки. Пришлось перенести 2 операции и оказаться на полгода вне футбола.

За время лечения и восстановления в команде поменялся главный тренер, «Динамо» (Киев) возглавил Йожеф Сабо. Восстановившемуся после травмы Хруслову места в основе команды не нашлось. Проведя несколько матчей за «Динамо-2», Вячеслав вместе со своими одноклубниками А. Бессмертным, И. Кутеповым и Ю. Грициной перешёл в тюменский «Динамо-Газовик», с которым подписал арендное соглашение на полгода, а позже продлил ещё на 1 год. Дебютировал за тюменский клуб в чемпионате России 1994 года в первом матче второго круга против московского «Спартака» — 0:0.

По окончании арендного соглашения футболист вернулся на Украину, в Харьков, куда его пригласил ставший президентом клуба Валерий Михайлович Бугай, а тренировал команду Виктор Михайлович Удовенко. И 31 марта 1996 года 34-летний воспитанник харьковского футбола дебютировал в главной команде родного города, в матче «Подолье» (Хмельницкий) — «Металлист» — 1:0. А 8 апреля отметился и своим первым голом в составе харьковчан в матче против «Вереса» — 1:0. Последствия старых травм не позволяли защитнику играть в полную силу, и в 1997 году Вячеслав Хруслов принял решение завершить активную карьеру.

Карьера тренера 
В 1997 году по инициативе президента клуба В. М. Бугая и ставшего к тому времени главным тренером «Металлиста» М. И. Фоменко, Вячеслав Хруслов вместе с другим ветераном команды Иваном Панчишиным перешёл на тренерскую работу в «Металлист-2».

В 2003—2005 годах тренировал команду дублёров.

В 2005—2011 годах работал одним из тренеров главной команды ФК «Металлист».

В июне 2011 года перешел на работу в селекционный отдел «Металлиста».

С 2014 года работал в тренерском штабе ФК «Днепр», под руководством Мирона Маркевича.

С 2016 года является спортивным директором ФК «Металлист 1925».

Образование 
Окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.

Достижения 
 Чемпион Украины (1): 1992/93
 Обладатель Кубка Украины (1): 1992/93
 В сезоне 2014/2015 вместе с ФК «Днепр» стал финалистом Лиги Европы УЕФА.

Примечания

Ссылки 
 Профайл на официальном сайте ФК «Металлист»

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Маяк» Харьков
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Агротехсервис»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Металлист-2»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Металлист 1925»
Выпускники вузов Харькова